Strilky (ukrainisch ; russische Entsprechung / – deutsch „Libelle“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Strilky (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Strilky (Sambir)

siehe auch:
 Střílky